Porta di Sopra – porta cittadina di Castel Goffredo
Porta di Sopra – porta cittadina di Legnano